Хвіст (анат.) — відділ сегменованого тіла у тварин.
 Хвіст (вульг., розм.) — вид зачіски.
 Хвіст (астрон.) — витягнутий шлейф з пилу і газу кометної речовини.
 Хвіст (гірн.) — продукти збагачення корисних копалини з малим вмістом цінних компонентів, подальше витягання яких неможливе технічно або недоцільне економічно.
 Хвіст, зах. фіст — назва ручки багатьох інструментів і приладів (рубля, праника, мечика терлиці, деркача, совочка-решітки для збору ягід тощо).
 Хвіст, фіст — кінці гарусної нитки, вплетеної в косу.

Примітки 

Багатозначні терміни